Андирион (Андирио,  — «анти-Рион») — малый город в Греции. Расположен у мыса Андирион, напротив мыса Рион, на северном берегу пролива Рион и Андирион, у входа в Коринфский залив, к юго-западу от Нафпактоса и к юго-востоку от Месолонгиона. Административно относится к общине Нафпактия в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция. Население 1018 человек по переписи 2011 года.

Через пролив существует паромное сообщение. Вантовый мост Рион — Андирион открыт в 2004 году. Через Пелопоннес и пролив Рион и Андирион проходит основной путь из Афин в Западную Грецию, в обход труднопроходимых гор Пинд.

В церковном отношении относится к Нафпактской и Айос-Власийской митрополии Элладской православной церкви.

История 

На холме у деревни находятся руины двух древних городов —  () и  (). В древности мыс Андирион назывался Антиррий или Антиррион (, ). Антиррион лежал на границе Этолии и Локриды. По городу Моликрия находящийся близ него мыс Антиррий получил название Моликрийский Рион ( или ). На нём было святилище Посейдона.

Географическое положение Андириона послужило причиной его укрепления. Султан Баязид II после падения Навпакта (29 августа 1499 года) построил здесь крепость. Позже, в октябре 1532 года, крепость занял предводитель объединенных христианских сил Андреа Дориа. Крепость была захвачена в 1687 году и перестроена в 1699 году Франческо Морозини, но была снесена в 1699 году по Карловицскому мирному договору, но затем отстроена турками. Во время Греческой революции греки заняли крепость в 1829 году.

В XIX веке мыс Андирион назывался Кастелло-ди-Ромелия (Castello di Rumelia).

Сообщество 
Сообщество () создано в 1912 году (). В сообщество входит четыре населённых пункта. Население 1076 человек по переписи 2011 года. Площадь 6,701 квадратных километров.

Население

Примечания 

Города Греции
Этолия и Акарнания